Le nom fait référence à :
 Pierre Philippe Denfert-Rochereau (1823-1878), militaire français, défenseur de Belfort pendant la guerre franco-allemande de 1870.

Il désigne également :

À Aigues-Mortes :
 la rue Denfert-Rochereau.

À Amiens :
 la rue Denfert-Rochereau.

À Auxerre :
 le lycée Denfert-Rochereau.

À Besançon :
 la passerelle Denfert-Rochereau qui passait au-dessus du Doubs, permettant de relier le centre-ville au boulevard qui mène à la gare de Besançon-Viotte et au quartier des Chaprais. Elle fut remplacée en 1989 par un pont métallique, le pont Denfert-Rochereau. En 2013, ce pont a été rebaptisé Robert Schwint en souvenir d'un ancien maire de Besançon. 
 l'avenue Denfert-Rochereau.

À Grenoble :
 la rue Denfert-Rochereau.

À Lyon :
 la rue Denfert-Rochereau.

À Montbéliard :
 la place Denfert-Rochereau ;
 un monument à la mémoire de Denfert-Rochereau.

À Paris :
 la place Denfert-Rochereau, carrefour du  arrondissement, ainsi désigné depuis 1878, précédemment place d'Enfer et plus anciennement barrière d'Enfer de l'enceinte des Fermiers généraux donnant sur le Petit-Montrouge (partie de la commune de Montrouge annexée en 1860) ;
 la rue Denfert-Rochereau, ancienne voie des 5 et 14 arrondissements, ainsi désignée de 1879 à 1946, précédemment partie sud de la rue d'Enfer (rive gauche) et ultérieurement divisée en deux parties renommées en 1946 rue Henri Barbusse (tronçon nord) et avenue Denfert-Rochereau (tronçon sud, voir ci-dessous) ;
 l'avenue Denfert-Rochereau, voie du , créée en 1946 par renommage de la section sud de lancienne rue Denfert-Rochereau (voir ci-dessus) entre l'avenue de l'Observatoire et la place Denfert-Rochereau ;
 la station de métro Denfert-Rochereau nommée d'après la place sous laquelle elle se trouve ;
 la gare RER Denfert-Rochereau à la limite sud-est de la même place.

À Saint-Aubin-lès-Elbeuf :
 un arrêt de bus.

À Saint-Maixent-l'École :
 un lycée où Pierre Philippe Denfert-Rochereau a étudié ;
 une place ;
 une plaque sur sa maison natale.

À Toulouse :
 l'ancien nom de la rue Bertrand-de-Born.

Notes et références